X. (10.) Korps bzw. X. Armeekorps steht für folgende militärische Großverbände:

 X. Armee-Korps (Deutsches Kaiserreich)
 X. Armeekorps (Wehrmacht)
 X. SS-Armeekorps
 10. Korps (Österreich-Ungarn), siehe Liste der Korps der Österreichisch-Ungarischen Armee #10. Korpskommando
 Frankreich: 
 10e corps d'armée
 X. Korps (Grande Armee)
 X. Korps (Spanien)
 X. Korps (Vereinigtes Königreich)

 X. Korps (Indien)
 X. Korps (Pakistan)
 Russland / Sowjetunion: 
 10th Army Corps (Russian Empire)
 10th Rifle Corps (USSR)
 10th Mechanized Corps (Soviet Union)
 X. Korps (Vereinigte Staaten)